Le tournoi de tennis de Bristol est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 12 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Gourlay et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bristol
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972
Bristol
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en juin 1972